Турга (Турий Рог) — железнодорожная станция Владивостокского отделения Дальневосточной железной дороги. Находится в селе Турий Рог. Является конечной станцией на ветке Сибирцево-Турий Рог

В 2013 год грузовые и пассажирские операции не производятся.

Ранее в районе Турьего Рога был железнодорожный переход с Китаем. Но после событий на Даманском в 1969 году 17 километров дороги разобрали.

Станции Владивостокского региона Дальневосточной железной дороги